Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a bob férfi kettes versenyszámát február 10-én és 11-én rendezték Trebevićben. Az aranyérmet a keletnémet Wolfgang Hoppe–Dietmar Schauerhammer-páros nyerte meg. Magyar páros nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

F2